Hummel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arvid David Hummel
 Axel Hummel
 Bertold Hummel
 Carl Hummel
 David A:son Hummel
 David Magnus Hummel
 Ferdinand Hummel
 Franz Hummel
 Johann Edmann Hummel
 Johann Nepomuk Hummel
 Kurt Hummel
 Ludwig Hummel

Tyska efternamn